Осоје могу бити:

 Осоје (Пријепоље), насељено место у општини Пријепоље, Република Србија
 Осоје (Нови Пазар), насељено место града Новог Пазара, Република Србија
 Осоје (Пећ), насеље у општини Пећ, Република Србија
 Осоје (Вареш), насеље у општини Вареш, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Осоје (Посушје), насеље у општини Посушје, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Осоје (Тузла), насеље у општини Тузла, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Осоје (Дицмо), насеље у општини Дицмо, Далмација, Република Хрватска

Види још 
 Осој
 Осојник
 Осојница